Elizabeth Wanyama (née en 1987), joueuse de volley-ball kényane
Mercy Wanyama (née en 1992), joueuse de basket-ball kényane
Victor Wanyama (né en 1991), footballeur kényan